Kedaton kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedaton, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Kedaton (distrikt i Indonesien, lat -5,33, long 105,37), Lampung, 
 Kecamatan Kedaton (distrikt i Indonesien, lat -5,36, long 105,26), Lampung, 
 Kelurahan Kedaton, administrativ by, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar